Газре́т Ага́евич Алиев (с. Хнов, Самурский округ, Дагестанская АССР, РСФСР  —  Махачкала) — участник Великой Отечественной войны, войсковой разведчик 496-й отдельной разведывательной роты 236-й стрелковой дивизии 46-й армии Степного фронта, красноармеец.

Герой Советского Союза (), подполковник запаса.

Биография 
Родился в 1922 году в крестьянской семье. По национальности рутулец. Член КПСС с 1944 года. Получил неполное среднее образование. До войны работал в колхозе.

Призван в ряды Красной Армии в 1942 году. В этом же году на фронтах Великой Отечественной войны.
Разведчик Г. А. Алиев особо отличился в ночь на 26 сентября 1943 года, когда в составе разведгруппы из девятнадцати человек под командованием лейтенанта Шпаковского (звание Героя Советского Союза присвоено одним Указом с Алиевым) переправился через реку Днепр в районе села Сошиновка (Днепропетровская область). В течение ночи и дня группа отражала контратаки противника. Лично Алиевым в рукопашных схватках и огнём из автомата было уничтожено несколько десятков гитлеровцев. В последующих боях по расширению плацдарма отважный разведчик обеспечивал командование важными разведданными о неприятеле.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  «за успешное форсирование реки Днепр, прочное закрепление плацдарма на западном берегу реки Днепр и проявленные при этом отвагу и геройство» красноармейцу Алиеву Газрету Агаевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В 1944 году Г. А. Алиев окончил курсы младших лейтенантов. С 1946 года лейтенант Алиев в запасе.

Жил и работал в Махачкале. Скончался . Похоронен на Мусульманском кладбище Махачкалы.

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза (№ 1937)
 Орден Ленина
 Орден Красной Звезды
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Память 
Имя героя носила пионерская дружина Касумкентской средней школы Сулейман-Стальского района Дагестана. Также его имя носит улица в посёлке Семендер.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 Алиев Гасрет Агаевич // Дагестанцы: Герои России. Герои Советского Союза. Герои Социалистического Труда. — Махачкала, 2008. — С. 81-82.
 Исламов А. Герой из Хнова / А. Исламов // Дагестанская правда. — 2010. — 24 апр. — С. 4. — (Победители).
 Герой Днепра // Путерброт А. Т. Боевая слава Дагестана. — Махачкала, 1983. — С. 44-48.
 Толиско Н. Парень с гор… // Отважные сыны гор: очерки о Героях Советского Союза — дагестанцах / сост. А. Т. Путерброт. — Махачкала, 1965. — С. 261—266.

Ссылки 
 

Разведчики Великой Отечественной войны
Члены КПСС
Похороненные в Махачкале
Военные Рутульского района